Jugoslavija je na Svetovnem prvenstvu v hokeju na ledu 1976 B, ki je potekalo med 18. in 27. marcem 1976 v Švici, s štirimi zmagami in tremi porazi osvojila peto mesto.

Tekme 

Jugoslavija
1976
1976 v Jugoslaviji